Ernesto Drangosch ist der Name folgender Personen:

* Ernesto Drangosch (Komponist) (1882–1925), argentinischer Komponist
 Ernesto Drangosch (Maler) (1945–1992), argentinischer Maler